Ammos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ámmos (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Imathías, 
 Ámmos (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar